USS Springfield je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Springfield (CL-66) 
 USS Springfield (SSN-761)

Springfield